Il Copa Petrobras Colombia è un torneo professionistico di tennis giocato sulla terra rossa, che fa parte dell'ATP Challenger Tour. Si gioca annualmente a Bogotà in Colombia dal 2004.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni